Als Massaker von Winnyzja wird bezeichnet:
 das Massaker von Winnyzja (1937/1938), eine Serie von Massenerschießungen in den Jahren 1937/38 durch Kräfte des sowjetischen Geheimdienstes NKWD
 das Massaker von Winnyzja (1941/1942), eine Serie von Massenmorden an der jüdischen Bevölkerung der Stadt Winnyzja in den Jahren 1942/43 durch die deutsche Wehrmacht und ukrainische Hilfstruppen